Wax steht für:
 Wax, ein Popduo
 Wax 4G, ein Smartphone des Herstellers Wiko
 Auto-Wax, ein ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Personen:
 Wax (Rapper) (bürgerlich Michael Jones; * 1980), amerikanischer Rapper
 Erwin Wax (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Ruby Wax (eigentlich Ruby Wachs; * 1953), US-amerikanisch-britische Comedian
 Tom Wax (bürgerlich Thomas Wedel; * 1972), DJ, Produzent und Remixer im Bereich der elektronischen Tanzmusik
 Ulrike Wax-Wörner (* 1945), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

WAX steht als Abkürzung für:
 WAX, IATA-Code für Flugplatz Zuwara in Libyen

Siehe auch:
 House of Wax, Horrorfilm aus dem Jahre 2005
 Mo’ Wax, britisches Plattenlabel
 Wachs (Begriffsklärung)
 Wacks
 WACS

Abkürzung